Пирешти́ (, диалект. Пирĕште, Пирĕшчи) — в чувашской мифологии антропоморфное и зооморфное существо, включенное в полисистемность божеств и духов. Обладает многочисленными функциями и выступает в различных образах: человекоподобный вестник, передающий через Кебе или Пюлеха Верховному богу Тура просьбы людей, или, наоборот, от богов небесного мира доносящий до людей добрые вести; ангел-защитник человека, сидящий на его плечах (часто их двое); дух-хранитель души, в виде неопределенной птицы; божество дома, в отличие от Хэртсюрт (), способное делать только добро; покровитель лошадей, вообще скота.

Этимология 
Чувашское пирĕшти происходит из  (ангел). Др. тюркские соответствия — , каз. Періште.

В геральдике 
Изображение Пирешти можно встретить на гербе сельского поселения Эльбарусовское ().

Примечания 

Чувашская мифология